STK steht als Abkürzung für:
 Saint Kitts and Nevis, UNDP-Code
 Sicherheitstechnische Kontrolle in der Medizintechnik
 SuperTuxKart, ein freies Computerspiel
 Steirische Terroir- und Klassikweingüter
 eine Container-Binnen-Küstenmotorschiffsbaureihe, siehe Typ CBK
 Systems Tool Kit (ehemals Satellite Tool Kit), ein Astrodynamik-Computerprogramm von Analytical Graphics, Inc.
 STK polnisches Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Wrocław
 Schweizerische Gesellschaft für Thermoanalyse und Kalorimetrie

Stk. steht für:
 Stück (Mengeneinheit)

Abkürzung